Angelelli ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Angelelli (1923–1976), römisch-katholischer Bischof in Argentinien
 Giuseppe Angelelli (1803–1844), italienischer Maler
 Ludwig von Angelelli de Malvezzi (1716–1797), preußischer Generalmajor und Führer eines Freibataillons
 Max Angelelli (* 1966), italienischer Automobilrennfahrer